SNRI est un sigle pour:
Inhibiteur de la recapture de la sérotonine-noradrénaline ( Serotonin and Noradrenaline Reuptake Inhibitors)
Stratégie nationale pour la recherche et l'innovation, voir Observatoire de l'environnement

en:SNRI